Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) – francuska gmina w regionie Bretania
 Saint-Grégoire (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje